Showtime Burning the BEAST  es un programa de telerrealidad de Corea del Sur protagonizado por la boyband Beast, fue transmitido por el canal de pago MBC Every 1, desde el 10 de abril de 2014 hasta el 17 de julio de 2014.

Al igual que en la primera temporada, el programa consiste en responder preguntas enviadas por los fanáticos, también deben de hacer misiones y tareas que representan el programa. El grupo masculino Beast fue elegido para la segunda temporada.

En el episodio 3 hay una aparición especial de Lee Joon de MBLAQ.

Reparto
 Yoon Doo Joon
 Jang Hyun Seung
 Yong Jun Hyung
 Yang Yoseob
 Lee Gi Kwang
 Son Dong Woon

Lista de episodios

Véase también
 Exo's Showtime
 Sistar Showtime
 Apink's Showtime

Programas de televisión de Corea del Sur
Programas de televisión de Munhwa Broadcasting Corporation
Programas de televisión en coreano
Beast